Ciara Grant (n. 1978) – calciatrice irlandese
 Ciara Grant (n. 1993) – calciatrice irlandese